Індійська гробниця — роман 1918 року німецької письменниці Теа фон Гарбоу

Фільми 
 Індійська гробниця — німецький фільм режисера Джое Мая за сценарієм Фріца Ланга за романо Теа фон Гарбоу
 Частина 1: «Індійська гробниця: Місія Йога»
 Частина 2: «Індійська гробниця: Тигр Бенгалії»

 1938: німецький фільм режисера Ріхарда Айхберга.
 Частина 1: Індійська гробниця (фільм, 1938)
 Частина 2: Єшнапурський тигр (фільм, 1938)

 1959: німецький фільм режисера Фріца Ланга
 Частина 1: Індійська гробниця (фільм, 1959)
 Частина 2: Бенгальський тигр (фільм, 1959)